McFarland Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 McFarland Island (Kentucky)
 McFarland Island (Maine)
 McFarland Island (Bowie County, Texas)
 McFarland Island (Wichita County, Texas)